Забур () — псалтир, в ісламі Священне Писання, що було послане Аллахом пророку Дауду

Забур () — село в гміні Забур Зеленогурського повіту Любуського воєводства